Pulcino
Pullus – cognomen romano